Pocket Planes es un juego creado por NimbleBit. El juego fue lanzado el 14 de junio de 2012 para dispositivos iOS. Desde octubre del 2012 está disponible en la Mac App store. Una versión para dispositivos Android fue lanzado por Mobage el 22 de septiembre de 2012. Pocket planes es un juego de un jugador. Actualmente se encuentra retirado de la Play Store.

El objetivo del juego es administrar nuestra propia aerolínea. Hay 8 regiones para comenzar (Este/Oeste de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, Sudamérica, Europa, África, Japón y por último Australia). En el juego se transportan pasajeros y carga a diferentes ciudades. Así se avanzan niveles, mientras se consiguen nuevos aviones, la posibilidad de comprar más aeropuertos, etc.

Hay dos tipos de monedas: monedas de oro y Bux. El Bux (estos están simbolizados como un billete) sirve para comprar aviones, partes de aviones y también para cambiarlos por monedas en el banco. Se pueden ganar Bux participando en eventos o visitando la tienda en línea. Las monedas sirven para comprar aeropuertos Todo en el juego tiene los gráficos de píxel.

Evitar en el juego
Hay que Evitar comprar muchos aeropuertos clase 1 ya que estos proporcionan menos dinero que los clase 2 o 3 (claro el aeropuerto clase 1 cuesta menos dinero).

Hay que evitar comprar muchos aviones clase 2 o 3 cuando se tienen muy pocos aeropuertos 2 o 3 ya que estos aviones no pueden aterrizar en los aeropuertos clase 1.

Aeropuertos

Aeropuertos clase 3      
Ciudad México
Chicago
Los Ángeles
Lima
Buenos Aires
São Paulo
Río de Janeiro
Londres 
París 
Moscú
Estambul
El Cairo
Lagos 
Kinshasa
Teherán 
Delhi
Karachi
Bombay
Bangalore
Calcuta  
Daca                                     
Bangkok
Yakarta
Manila
Cantón
Shanghái
Xian 
Pekín
Shenyang
Seúl
Tokio

Aeropuertos clase 2
Monterrey
Guatemala 
Miami 
Phoenix 
Toronto 
Bogotá 
Caracas 
Santiago de Chile 
Madrid 
Barcelona 
Berlín 
San Petersburgo 
Nairobi 
Alger
Johannesburg 
Jartoum 
Riad
Bagdad 
Hong Kong 
Osaka 
Sídney 
Melbourne 
Honolulu

Aeropuertos clase 1
Cancún
Chihuahua
Oaxaca
San José 
Santo Domingo
Panamá 
Havana 
Georgetown 
Orlando (Estados Unidos) 
Manchester 
Múnich 
Quito 
Ámsterdam 
Córdoba 
Minsk 
Timbuktu 
Bamako
Dakar 
Puerto Elizabeth 
In Salah 
Jerusalém 
Kuwait 
Kabul 
Lhasa 
Vladivostok 
Sapporo 
Cebú 
Port Moresby 
Darwin 
Alice Springs 
Perth 
Auckland 
Wellington 
Palaos 
Padang 
Nuuk 
Nome
Fairbanks 
Hilo
Iquitos

Dentro del menú de juego existe una parodia de Facebook llamada Bitbook donde los Bitizens (personajes) comentan. A veces los comentarios son graciosos como "viendo CSI:Guatemala en mi vuelo a París "
Crítica

Actualización 1.1.2

La actualización salió el 27 de enero en la Apple store la única novedad fue el cambio del aeropuerto de Córdoba (España) por el aeropuerto de Sevilla ya que mucha gente se confundía con el aeropuerto de Córdoba (Argentina).